Бурастан Сергеевна Зулумян (род. 12 октября 1953, Ереван, Армянская ССР; ) — российский филолог, кандидат филологических наук (1993), старший научный сотрудник Отдела литератур народов Российской Федерации и СНГ ИМЛИ им. А.М. Горького РАН, старший научный сотрудник, старший преподаватель ИСАА МГУ, .

Биография 
Родилась 12 октября 1953 года в Ереване, Армянская ССР.

В 1960–1970 годах училась в школе №77 им. Р. Мирояна.

В 1975 году окончила филологический факультет Ереванского государственного университета (специальность — русский язык и литература).

В 1976–1983 годах работала в издательстве «Советский писатель».

В 1988 году поступила в очную аспирантуру ИМЛИ АН СССР (ныне РАН).

В 1993 году защитила кандидатскую диссертацию «Творчество Паруйра Севака в контексте армянской поэзии».

С 1993 года является старшим научным сотрудником Отдела литератур народов РФ и СНГ.

Является преподавателем курсов «Мировая художественная культура» и «История искусств» (присуждена высшая квалификационная категория), «История армянской литературы», составитель программы по курсу «История армянской литературы» для студентов ИСАА, изучающих армянский язык.

Является автором статей статей по армянской литературе в Большой российской энциклопедии и энциклопедии «Кругосвет».

Участник конференций «Лазаревские чтения» (2003, 2006) и многих других. Совместно с Институтом литературы им. М.Абегяна НАН Армении провела ряд конференций:
 «Национальное самосознание и литература» (Ереван, 2002);
 «Григор Нарекаци и духовная культура средневековья» (Москва, 2004).

Публикации

Книги 
 Творчество Паруйра Севака в контексте армянской поэзии. М.: ИМЛИ РАН, 2002.
 Литературы народов России: XX век. Словарь. М.: Наука, 2005. Ответственный секретарь.
 "Григор Нарекаци и духовная культура Средневековья". Сб.статей. М,Медиакрат, 2010. Составитель

Статьи 
 Поэтика Паруйра Севака // Способность к диалогу: В 2-х частях. Ч. 2. М.: Наследие–Наука, 1993.
 У истоков армянской культуры. Типологические черты // История национальных литератур. Перечитывая и переосмысливая. Вып. I. М.: Наследие, 1995.
 Лицо и маска в поэтическом цикле «Маски» Паруйра Севака // История национальных литератур. Перечитывая и переосмысливая. Вып. II. М.: Наследие, 1996.
 Художественные искания западноармянской поэзии начала XX века // История национальных литератур. Перечитывая и переосмысливая. Вып. III. М.: Наследие, 1998.
 Григор Нарекаци. Бессмертие души // Нация. Личность. Литература. Вып. 1. М.: Наследие, 1996.
 Армянская диаспора в Византии. История и культура // Литературное зарубежье: Национальная литература — две или одна? Вып. II. М.: ИМЛИ РАН, 2002.
 Грант Матевосян. Парадоксы образного мира // Нация. Личность. Литература. Вып. 2. М.: ИМЛИ РАН, 2003.
 Поэзия уходящего мира. Аксель Бакунц // История национальных литератур. Перечитывая и переосмысливая.  Вып. IV. М.: ИМЛИ РАН, 2005.
 Литературная деятельность конгрегации мхитаристов на острове св. Лазаря» // Литературное зарубежье. Вып. III .М.: ИМЛИ РАН, 2005.

Внешние ссылки 
 Зулумян Бурастан Сергеевна на сайте

Примечания 

Кандидаты филологических наук
Преподаватели Литературного института имени А. М. Горького
Преподаватели Института стран Азии и Африки
Филологи Армении
Филологи России
Сотрудники ИМЛИ
Выпускники филологического факультета Ереванского государственного университета